Гаревци могу да буду:

 Горњи Гаревци, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Доњи Гаревци, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ